Пи́сса (устар. , а также ) — река на территории России, на востоке Калининградской области протекает по Гусевскому, Нестеровскому и Черняховскому районам.

География 

Истоком реки является Виштынецкое озеро, длина реки — 98 км, площадь водосборного бассейна — 1440 км². Высота истока — 172,4 м. На Писсе стоит город Гусев. В районе города Черняховска впадает в реку Анграпу. Высота устья 14,3 м.

Гидрология 
В верхнем течении Писса мелкая, извилистая, шириной 7-10 м, с мелями, перекатами и быстрым течением. Местами завалы. Берега лесистые, большей частью крутые. В нижнем течении (от Гусева до впадения в Анграпу) имеет глубину от 0,1 до 1,5 метров. Скорость течения 0,1—0,4 м/с, ширина 5—25 метров. Средний расход 8,49 м³/с. Современное русло Писсы в Гусеве было выправлено искусственно в 1738 году по проекту инженера Бергнусса — мельничная канава, называвшаяся Россбах, была расширена, а старое русло реки было засыпано.

Притоки 
Основные притоки — реки Красная и Русская.

В Писсу от её устья впадают следующие реки:
 на 41 км по левому берегу Красная
 на 49 км по левому берегу Русская
 на 60 км по правому берегу Глубокая
 на 70 км по правому берегу Бродная

Гидротехнические сооружения 
На Писсе находятся две ГЭС: в городе Гусеве и селе Приозёрное.

Фауна 
В реке водятся ценные виды рыб — налим, сом, хариус, ряпушка, сиг, угорь.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Преголя. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01010000212104300010114.

В культуре 
Название реки звучит двусмысленно во многих языках. Согласно анекдоту, жители Гумбиннена обратились к Фридриху Вильгельму IV с просьбой о смене названия реки. Король предложил «Уриноко» — словослияние «урина» и «Ориноко».

В годы Великой Отечественной войны на берегах Писсы разворачивались сражения Гумбинненской операции (октябрь, 1944 год)

Примечания 

Притоки Анграпы
Реки Черняховского района (Калининградская область)
Реки Гусевского района
Реки Нестеровского района